Веэрпалу — семья эстонских лыжников:

 Веэрпалу, Андреас (род. 1994).
 Веэрпалу, Андрус (род. 1971).